Această pagină prezintă o listă a orașelor din Venezuela.

Orașe

Legături externe 
  Instituto Nacional de Estadística, Venezuela 
  World Gazetteer - Populația actuală orașelor din Venezuela
  City Population - Populația istorică orașelor din Venezuela

Venezuela
Orașe